tangaslip, een kledingstuk, zie ook G-string
Tanga (stad), een stad in Tanzania
Tanga (regio), een regio in Tanzania
Tanga Airport, een luchthaven in Tanzania
Tanga line, spoorweg in Tanzania
Tanga (dialect), een dialect
Een andere spelling voor de dichtvorm Tanka